Сенсер — бельгийская фамилия. Известные носители:

 Сенсер, Исидор (1898—1973) — бельгийский шахматист.
 Сенсер, Морис (1889—1956) — бельгийский шахматист.